Осканян — фамилия.
 Осканян, Вардан Минасович (род. 1955) — бывший министр иностранных дел Армении c 1998 по 2008 годы.
 Осканян, Пётр Степанович (1923—1988) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.